Jean de Bourbon concerne plusieurs personnes :
 Jean de Bourgogne (1231-1268), seigneur de Bourbon (1262-1267) par mariage ;
 Jean de Bourbon (1297-1375), seigneur de Rochefort, fils naturel de Louis I de Bourbon et de Jeanne de Bourbon-Lancy. Épouse en premières noces vers 1351 Laure de Bordeaux, puis en secondes noces en 1371 Agnès de Chaleu ;
Jean Ier de Bourbon-La Marche (1344-1393), comte de La Marche, fils de Jacques  de Bourbon-La Marche et de Jeanne de Châtillon-Saint-Pol ;
Jean de Bourbon-Carency (1378-1457), seigneur de Carency, fils de Jean Ier de Bourbon-La Marche et de Catherine de Vendôme, fondateur de la Maison de Bourbon-Carency ;
 Jean  de Bourbon (1381-1434), duc de Bourbon (1410-1434) ;
 Jean de Bourbon (v.1413-1485), fils naturel du précédent, évêque du Puy (1443-1485) et abbé de Cluny (1456-1480) ;
 Jean II de Bourbon, dit le Bon (1427-1488), duc de Bourbon (1456-1488) ;
 Jean de Bourbon (1528-1557), comte de Soissons, prince de la maison de Bourbon-Vendôme ;
 Jean de Bourbon (1822-1887), « comte de Montizón », prétendant aux trônes d'Espagne puis de France, chef de la maison de France sous le nom de « Jean III » ;
 Jean de Bourbon (1872-1914), Auguste-Jean Charles Emmanuel de Bourbon, « duc de Bourgogne », prétendant au trône de France connu sous le nom de « Jean III » ;
 Jean de Bourbon (1913-1993), prétendant alphonsiste au trône d'Espagne, puis comte de Barcelone.